«У́тро Росси́и» — утренняя информационно-развлекательная телепрограмма телеканала «Россия-1». Впервые вышла в эфир 7 сентября 1998 года. Концепция, форма и общее содержание программы менялись несколько раз. В настоящее время имеет формат информационного и развлекательно-познавательного канала.

Вёрстку телеканала с первого дня выхода составляют выпуски программы «Вести», региональных новостей, прогноза погоды, новостей спорта и экономики. Также в эфир выходят репортажи на различные темы, интервью с гостями в студии, потребительские вестники.

Хронология

1998 год 
7 сентября 1998 года программа в первый раз вышла в эфир. Первую версию подготовила творческая группа Игоря Шестакова «ТВ-Фильм», производившая на РТР рейтинговую программу «Вести в 11» (народ называл её «Вести с крыши»). Запустить проект в эфир руководство канала пригласило телекомпанию «ВИД» и Андрея Разбаша в качестве независимого продюсера.

Первыми ведущими программы стали известная актриса Марина Могилевская, Елена Старостина, Маша Царёва и другие. Соведущим «работал» забавный пластилиновый персонаж «дядя Миша», который «вёл» до этого программу «С добрым утром!» с Александром Гуревичем. В рамках канала состоялась премьера программы «Новости Москвы» (руководитель — Игорь Шестаков), просуществовавшей в утреннем эфире РТР до февраля 2001 года (её заменила программа «Вести-Москва»).

1998—2001 годы 
26 октября 1998 года руководство канала из-за финансовых проблем решило отказаться от услуг телекомпании «ВИД» и производить наполнение программы собственными силами ВГТРК. По словам Андрея Разбаша, это событие сопровождал конфликт продюсеров «ВИDа» с руководителем телевизионного вещания ВГТРК Александром Акоповым. Из-за этого программа лишилась ведущих и ряда ежедневных рубрик. Эфир программы стала составлять продукция, не требующая особых затрат: отрывки развлекательных программ, музыка из архивов, мультфильмы и другое. В сетку программы включили передачу «Наш сад» и авторскую рубрику Натальи Дарьяловой «У всех на устах». Также несколько месяцев в эфир выходила телеигра Андрея Козлова «Программа передач». Игорь Шестаков в результате этих процессов в ноябре 1998 года перешёл с концепцией своего утреннего телеканала в штат ЗАО «МНВК» (ТВ-6), где на базе Службы утреннего вещания этой телекомпании начал выпускать похожую утренне-дневную информационно-развлекательную программу «День за днём». Программа существовала в эфире ТВ-6 до января 2002 года, при этом с сентября 2001 года Шестаков уже не контролировал еë производство.

В феврале 2000 года неудачей закончилась попытка создания на основе утреннего блока нового информационного канала «Панорама» под руководством Александра Гурнова (такое название даже было упомянуто в части печатных телепрограмм на неделе с 21 по 27 февраля 2000 года). Блок сохранил своё название и наполнение.

21 февраля 2000 года в рамках программы состоялась премьера передачи «Семейные новости» (руководитель — Валерий Комиссаров).

В июле 2000 года руководитель РТР Александр Акопов пригласил Михаила Борзина на должность продюсера телеканала. Последний привёл с собой на канал часть своей команды из программы «Навигатор» канала «ТВЦ». Ранее разрозненные редакции «Новостей Москвы», «Семейных новостей» и «Хороших новостей» объединились в одну. В итоге 11 сентября 2000 года в эфире появился блок, состоящий из 10-минутных программ «Бюро вопросов» и «Бюро ответов», которые вёл Борзин. Общее оформление утреннего блока обновилось. Изменения претерпела и постоянная рубрика «Новости Москвы», сменив название на «Городские новости». Отныне региональные ГТРК имели возможность запускать свои информационные выпуски в рамках «Городских новостей». Формат всех региональных новостей изменился в соответствии с общим форматом (например, по Москве и области выходила программа «Московское бюро вопросов и ответов»). Постепенно начали появляться новые рубрики — «Открытая таможня», «Утро с „Аргументами и Фактами“» (совместный проект с еженедельником «АиФ») и другие.

2001—2002 годы 
19 февраля 2001 года программа была закрыта. Весь штат редакции был распущен, закрыты все проекты, кроме «Семейных новостей», «Открытой таможни» и некоторых других. Утренний эфир РТР заняли телесериалы, детский сериал «Телепузики» и мультфильмы, а также выпуски «Вестей». Место «Городских новостей» занял новый проект канала — «Вести-Москва». В течение 2001—2002 годов в утреннем эфире появились несколько новых программ: «Экспертиза РТР», созданная коллективом успешной программы НТВ «Впрок», «Национальный доход», воссозданный из субботней еженедельной экономической программы РТР, затем «Афиша» и «Дорожный патруль», переехавшая с телеканала ТВ-6 после его закрытия в январе 2002 года. Продолжали выходить программы «Дежурная часть», «Утро с „Аргументами и фактами“».

С 12 марта 2001 по 8 февраля 2002 года утренний телеканал «Доброе утро, Россия!» выходил в аудиоварианте на радиостанции «Радио России».

2002—2007 годы 
11 февраля 2002 года утренний блок был возрождён под названием «Утро на РТР». Отличительными чертами нового формата стали упорядочение сетки вещания утреннего эфира, сокращение хронометража многих передач и появление 15-минутного аналитического блока, включившего как новые программы «Хронограф», «Мусульмане», «Вся Россия», «Москва-Минск», «Колоссальное хозяйство», так и старые форматы — «Дежурная часть», «Открытая таможня». В сетке вещания остались все прежние рубрики: «Экспертиза РТР», «Афиша», «Семейные новости», «Православный календарь». Неизменно выходили «Вести» и «Вести-Москва». Общее оформление приобрело черты былого единства: атрибутами блока стали чашки, часы, Шуховская башня на Шаболовке и музыка, использовавшаяся в старых передачах Второй программы Центрального телевидения.

Но всё же в связи с развитием утреннего вещания других телеканалов (в частности ОРТ и НТВ), рейтинг «Утра на РТР» неизменно падал. Не выдерживали конкуренции ни аналитический блок, ни новая программа бывшего парламентского корреспондента НТВ и «ТВ-6» Эрнеста Мацкявичюса «Пролог», на которую руководство канала возлагало большие надежды. На РТР назначили нового генерального директора Антона Златопольского, который начал реконструкцию с утреннего эфира. Для создания нового утреннего информационного канала были приглашены Игорь Шестаков, начавший в 1998 году утренний канал на РТР, и Александр Олейников, в разное время работавший генеральным продюсером телекомпаний «ТВ-6» и НТВ. Ими была вновь создана студия «Утро», выпустившая в эфир за 3 недели трёхчасовой ежедневный канал. Название решили оставить прежнее — «Доброе утро, Россия!».

26 августа 2002 года был создан ежедневный утренний информационный канал «Доброе утро, Россия!». Набор программ, выходивший до появления новых продюсеров, был перестроен. О той работе Игорь Шестаков корреспонденту газеты «Время новостей» сказал: «Утренний эфир был хаотичен, набор программ — произволен, и понять, по какому принципу они формировались и почему они расставлялись в эфире, было невозможно». В эфире остались только самые рейтинговые программы: «Экспертиза», «Афиша», «Экономика», «Дорожный патруль». Короткие выпуски программы «Вести» и «Вести-Москва» (первый выпуск в 5:50, далее, с 6:00 до 8:30, на 15-ой и 45-ой минутах часа) выходили с продолжительностью — 7-10 минут.

Новый блок стал выходить по будням с 5:45 до 8:45, а с 11 августа 2003 года (в связи с увеличением хронометража утреннего канала до 3 часов 45 минут) короткие выпуски программы «Вести» и «Вести-Москва» — на 15-й и 45-й минутах часа с 5:00 до 8:30 (5:15, 5:45, 6:15, 6:45, 7:15, 7:45 и 8:15).

Отныне весь эфир на все регионы страны стал прямым: от Камчатки до Калининграда телезрители смотрели «живой» эфир со всеми его преимуществами и недостатками.

На первом этапе существования программы его работа обеспечивалась бригадами ведущих по четыре человека: один из них представлял главные новости дня и проводил интервью с гостем посредством телемоста с ним, другой анонсировал предстоящие события дня, а также представлял неполитические новости, третий рассказывал основные спортивные новости, а четвёртый представлял прогноз погоды на день. Регулярно между ведущими происходили диалоги по той или иной теме. Бригад ведущих было три: одна работала на московский часовой пояс, другая — на дальневосточные «дубли», а третья отдыхала от работы. Каждую неделю эфирные бригады чередовались ролями между собой.

Ведущими программы стали звёзды российского телевидения: Анастасия Чернобровина, Алексей Лысенков, Ольга Иванцова, Эрнест Мацкявичюс, Олеся Лосева, Илья Легостаев, Светлана Родина, Дмитрий Губерниев, Евгений Гинзбург, Антон Зайцев, Юрий Липатов и другие.

Рейтинги телеканала «Россия» подскочили и достигли небывалых прежде отметок. В отличие от конкурентов, программа полностью отказалась от развлекательных составляющих, сделав упор на информации: политической, экономической, спортивной, потребительской и т. д. Хронометраж рубрик и репортажей был сокращён до минимума (по меркам прежних форматов канала): до 2—3 минут. Эфир очистился от долгих задушевных бесед с гостями в студии, поменяв их на сжатые короткие интервью по главной теме. Выпуски прогноза погоды и новостей спорта выходили каждые полчаса, как и основные выпуски программы «Вести» и региональных новостей. Они в свою очередь тоже были урезаны до 5—8 минут (каждый выпуск).

С сезона 2004/2005 годов программу стали представлять две постоянные пары ведущих по принципу «неделя через неделю». На разные «дубли» пары ведущих были разными, как и раньше, но при этом они не чередовались больше по часовым поясам. На московский часовой пояс программу вели Игорь Дерюгин и Анастасия Чернобровина на одной неделе и Эрнест Мацкявичюс и Светлана Родина (весной 2005 года её сменила Кристина Аристова) — на другой, на восточные «дубли» — Владислав Завьялов и Милена Симонова на одной неделе и Артём Абрамов и Дарья Спиридонова на другой. Таким образом, суммарное число ведущих программы сократилось. Отличительной чертой утреннего канала на «России», в сравнении с НТВ или «Первым каналом», стала информационная составляющая с оперативным новостным вмешательством и изменением хода всей программы в связи со срочными сообщениями. Этому поспособствовало наличие прямого эфира на все российские регионы.

В связи с высоким рейтингом руководство телеканала «Россия» решило выпускать программу без выходных дней, то есть к основным будничным четырёхчасовым выпускам добавить ещё двухчасовые выпуски по субботам и воскресеньям. Первые такие выпуски появились 18 июня 2005 года, и отличались уклоном на развлекательное вещание. Совместно с радиостанцией «Маяк» проводились параллельные трансляции на ТВ и радио одновременно. Познавательных сюжетов стало больше, чем информационных рубрик. Появились рубрики о звёздах эстрады и кино, в состав программы вошла программа «Студия „Здоровье“». Выпуски прогноза погоды стали вести прямо с улиц Москвы. Также в программе появился «Хит-парад» радио «Маяк» и связанные с ним музыкальные клипы. Гости в студии стали чувствовать себя более свободно, и манера подачи материала стала более свободной и доступной среднестатистическому зрителю. Выпуски выходного дня нашли своего зрителя.

С 5 февраля 2007 года программа выходит с новым оформлением и в новой студии, которая используется и по сей день. С этого же времени выпуски программы «Вести», выходящие каждые полчаса, также снимаются в этой студии под названием «Вести-Утро». Ранее они выходили из места съёмок дневных выпусков — большого ньюсрума.

С 25 июня 2007 года программа стала выходить в эфир в сильно сокращённом варианте — с 5:00 до 7:50, и, таким образом, стала заканчиваться намного раньше подобных утренних передач «Первого канала» и НТВ (7:50 против 9:00). Освободившийся телечас эфира заняли повторы старых документальных фильмов канала. После новогодних праздников 2008 года (с 14 января того же года) программа снова стала выходить с хронометражем 4 часа.

2008—2014 годы 
Из-за падения зрительского интереса к сжатой информационной подаче материала руководство телеканала «Россия» решило сменить формат программы. Действуя методом проб и ошибок, в утреннем эфире стали выпускать новые рубрики, такие как «Стиль» с Романом Макеровым, «Похудей с Хаустовым», «Звездный дом» с Дмитрием Хаустовым и другие. Но наиболее интересными для зрителей стали акция «7 чудес России» и рубрика Октябрины Ганичкиной «Удачная дача». 30 августа 2008 года были закрыты субботние выпуски программы, ещё раньше, 16 апреля 2006 года, воскресные.

В октябре 2008 года в рамках этого телеканала открылся новый формат — шоу «Звёздное утро» с новыми ведущими: Ольгой Будиной, Дмитрием Харатьяном, Олегом Газмановым и Ангелиной Вовк. Шоу выходит с 8:00 до 8:55 (с 5:00 до 8:00 программа продолжает выходить в прежнем формате). Рейтинги программы заметно прибавились.

С сентября 2009 года программа решительно меняет стиль: теперь это четырёхчасовое шоу в стиле «инфотейнмент». Кроме того, программа возобновила сотрудничество с телеканалом «Спорт», появился прогноз погоды.

В сезоне 2009/10 года отказались от рубрики «Кулинарная книга» и шоу «Звёздное утро». С 21 сентября 2009 года программа увеличивает время вещания.

11 января 2010 года изменено графическое оформление программы и региональных «окон». Название также было изменено на «Утро России». Во время федерального вещания до 1 октября 2010 года программа вещала в «искусственном» формате 14:9.

Примерно в это же время на базе «Утра России» выходила программа «День за днём» на телеканале «Страна» (названа по аналогии с утренней программой на ТВ-6 под тем же названием, к выпуску которой в 1998—2001 годах были причастны Игорь Шестаков и многие ведущие и корреспонденты «Утра»).

С 2014 года 
C 1 декабря 2014 года программа для европейских зрителей телеканала «Planeta RTR» выходит на час раньше в связи с выходом в эфир 11-часового (по московскому времени) выпуска «Вестей». Основные ведущие в программе остались неизменными — это пары Анастасия Чернобровина и Андрей Петров / Елена Ландер и Владислав Завьялов / Елена Николаева и Денис Стойков.

12 января 2015 года графическое оформление программы и региональных новостей в очередной раз изменилось.

20 апреля 2015 года хронометраж программы увеличился. Теперь она выходит с 5:00 до 9:00/9:55. Также появился выпуск «Вестей» в 9:00, имеющий продолжительность 15 минут и снимающийся в большой студии. Позднее выпуск стал выходить из прежней студии «Вести. Утро» и имеет хронометраж 25 минут. Некоторые региональные ГТРК с 9:00 до 9:55 транслируют местные выпуски новостей и программы собственного производства, в том числе на национальных языках.

С 1 июня 2015 года утренние выпуски программы «Вести-Москва» снова стали выходить в студийном формате с ведущим в кадре, съёмки проходили в этой студии.

Начиная с 29 июня 2015 года программа снимается в формате 16:9. С 10 августа того же года выходит на телеканале «Россия-1 HD» (до 30 июня 2016 года — «Россия HD»).

С 10 июня 2016 года выпуски программы стали выходить в качестве HD вместо SD.

С 15 сентября 2018 года программа возобновила показ по субботам с 5:00 до 8:40.

30 и 31 марта 2020 года программа временно выходила с 5:00 до 9:00, вместо 5-го часа (а также программы «О самом главном») транслировались повторы телеигр «Пятеро на одного» и «Сто к одному». Это связано с объявленной президентом Российской Федерации нерабочей неделей из-за распространения коронавируса.

С 6 октября 2021 года беременную Елену Николаеву временно заменила новая ведущая Вера Красова.

С 27 февраля 2023 года утренние новости на Европейскую часть России стали выходить из большой студии «Вестей».

Рубрики и акции программы 
За время существования программы часто вместе с форматом не раз менялся и состав рубрик. Также в рамках утреннего канала проводились различные акции.

 Вести (в 2007—2023 годах — «Вести. Утро») (с 2002 года)
 Вести-Москва (2002—2016)
 Прогноз погоды/Погода (с 2002 года)
 Православный календарь (2002)
 Экспертиза (2002—2004)
 Вести. Местное время (выпускаются в эфир региональными филиалами «ВГТРК») (с 2002 года)
 Афиша (с 2002 года)
 Дорожный патруль (2002—2006)
 Экономика (Потребительские новости/Экономия) (2002—2008)
 Горизонты (2002—2008)
 Всемирные новости (Каналы мира/Российское ТВ) (2002—2008)
 Тема дня (2002—2008)
 Спорт (2002—2008) (в 2007—2008 годах под названием «Вести-Спорт» рубрика выходила совместно с информационной службой телеканала «Спорт»)
 Культура (2002—2009)
 Новости (2003—2006)
 Региональные новости (2004—2007)
 Автоновости (Тест-драйв, Авто-утро) (с 2004 года)
 Хит-парад «Радио Маяк» (2005)
 Музыка (2005, 2008—2009)
 Новости часа (2005—2006)
 Совместные эфиры с радиостанцией «Маяк» (2005—2007)
 Обзор прессы (Бумажные новости) (2005—2008)
 Все утра мира (2005—2019)
 Персона (2006—2007)
 Подробности (2006—2008)
 Патруль качества (2006—2008)
 Здоровье (2006—2009)
 Стиль (2007)
 Отзовись! (2007)
 Похудей вместе с Хаустовым! (2007—2008)
 Звёздный дом с Дмитрием Хаустовым (2007—2008)
 Лучший дачник (2007—2008)
 Это — Россия! (2007—2008)
 Новости дня (2007—2009)
 Вести.net (Новости интернета) (2007—2009) (рубрика выходила совместно с редакцией телеканала «Вести»)
 Семь чудес России (Чудеса России) (2007—2013)
 Кто ходит в гости по утрам… (2008)
 Суперсвадьба (2008)
 Пой вместе с нами! (2008)
 Шоу-бизнес (2008)
 Вести-Московская область (2008—2009)
 Удачная дача (2008—2011)
 Новости со всего света (2008—2009)
 Кулинарная книга (Народный рецепт) (2008—2009)
 Бросай курить, Россия! (2009)
 Экономический прогноз (2009)
 Приоритет — здоровье! (2009)
 Блондинка хочет знать (2009)
 Полезное утро (2009)
 Российские технологии (2009—2010)
 Интервью (с 2010 года)
 Здоровая Россия (2010—2013)
 Путешествие по России (2010—2013)
 Интервью с первыми лицами (2015)
 Книжный обзор (с 2016 года)
 Счастливый случай (с 2017 года)
 Интернет-сёрфинг (с 2018 года)
 По секрету всему свету (2018—2019)
 Семейные каникулы (2019)
 Гороскоп (2021—2022)
 Кинорецепт (с 2021 года)
 Музыкальное утро (с 2021 года)
 Национальные проекты (с 2022 года)
 «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым (с 2022 года, выходит в московской версии, и на «Дублях»)

Персоналии 
 Ведущие в настоящее время:
 Анастасия Чернобровина (с 2002 года)
 Владислав Завьялов (с 2003 года)
 Андрей Петров (с 2005 года)
 Елена Николаева (с 2015 года)
 Денис Стойков (с 2015 года, в 2006—2008 годах — ведущий новостей спорта)
 Анна Аксёнова (с 2018 года)
 Иван Затевахин (с 2018 года)
 Светлана Абрамова (с 2020 года)
 Вера Красова (с 2021 года)
 Вадим Заводченков (с 2008 года ведущий прогноза погоды)
 Елена Волосюк (с 2010 года ведущая прогноза погоды)

 Бывшие ведущие:
 Марина Могилевская (1998)
 Маша Царёва (1998)
 Елена Старостина (1998)
 Алексей Лысенков (2002—2003)
 Антон Зайцев (2002—2003, ведущий новостей спорта)
 Эрнест Мацкявичюс (2002—2005)
 Яна Батыршина (2002—2003, ведущая новостей спорта)
 Илья Легостаев (2002—2003)
 Екатерина Григорова (2002—2004, сначала как ведущая прогноза погоды, затем основная ведущая)
 Ольга Иванцова (2002—2004)
 Павел Черемисин (2002—2008, ведущий новостей спорта)
 Дмитрий Губерниев (2002—2008, ведущий новостей спорта)
 Олеся Лосева (2002—2003)
 Светлана Родина (2002—2005)
 Евгений Гинзбург (2002—2008, ведущий прогноза погоды)
 Владимир Сафронов (2002—2004, ведущий рубрики «Экспертиза»)
 Алексей Попов (2003—2005, ведущий новостей спорта)
 Ольга Васюкова (2003—2008, ведущая новостей спорта)
 Дарья Лаврова (2003—2008, ведущая новостей спорта)
 Зоя Милославская (2003)
 Милена Симонова (2003—2006)
 Юрий Липатов (2003—2004)
 Олег Денисов (2003—2004, ведущий новостей спорта)
 Дарья Сметанина (2003—2008, ведущая прогноза погоды)
 Игорь Дерюгин (2003—2007)
 Артём Абрамов (2003—2005)
 Всеволод Нерознак (2004—2005)
 Дарья Спиридонова (2004—2009, в 2006—2007 годах — ведущая рубрики «Персона»)
 Евгений Пискунов (2004—2006)
 Ольга Теплова (2004—2005, Дальний Восток)
 Владислав Копп (2004—2005, Дальний Восток)
 Кристина Аристова (2005—2008)
 Вера Тарасова (2005, 2007—2008)
 Дмитрий Хаустов (2005—2011)
 Екатерина Коновалова (2005—2007, основная ведущая и ведущая рубрики «Здоровье»)
 Михаил Сёмин (2006—2008, ведущий новостей спорта)
 Дмитрий Нестеров (2006—2008, ведущий новостей спорта)
 Ольга Смирнова (2006—2009, ведущая рубрики «Здоровье»)
 Ирина Муромцева (2007—2014)
 Роман Макеров (2007, ведущий рубрики «Стиль»)
 Михаил Милославский (2007—2008, ведущий прогноза погоды)
 Александр Кузмак (2007—2008, ведущий новостей спорта)
 Аркадий Шароградский (2007—2008)
 Евгений Лесной (2008, ведущий рубрики «Шоу-бизнес»)
 Владимир Аверин
 Октябрина Ганичкина (2008—2011, ведущая рубрики «Удачная дача»)
 Олег Газманов (2008—2009)
 Дмитрий Харатьян (2008—2009)
 Ольга Будина (2008—2009)
 Ангелина Вовк (2008—2009)
 Ольга Грозная (2008)
 Светлана Драган (2009, ведущая рубрики «Экономический прогноз»)
 Елена Ландер (2014—2020; в феврале 2017 — также корреспондент в Сухуми)
 Юлия Урусель (2018—2022, ведущая астрологического прогноза)

 Главный редактор: Елена Ивлиева
 Главный режиссёр: Наталия Имприс (ранее Офицерова)
 Шеф-редактор группы подготовки эфира: Зоя Руткевич
 Шеф-редактор гостевого отдела: Елена Волохова

 Шеф-редакторы выпуска программы «Утро России»:
 Владимир Беньяш
 Сергей Капков
 Сергей Майоров (1998, бригада Н. Григорьевой и А. Дружинина)

 Шеф-редакторы выпуска программы «Вести-Утро»:
 Владимир Беньяш
 Дмитрий Скоробутов (2006—2016)
 Евгений Майструк
 Михаил Баранов
 Наталья Щедринская

 Режиссёры-постановщики:
 Дмитрий Кудинов
 Константин Лемешко

 Корреспонденты:
 Андрей Шевцов (также — ведущий утренних выпусков «Вестей» (ранее «Вести. Утро»))
 Андрей Негру (в 2006—2009 годах — ведущий рубрики «Патруль качества»)
 Артемий Симонян (в 2008—2009 годах — главный участник акции «Бросай курить, Россия!»)
 Ася Долина
 Арина Мороз (1998—2000, 2005—2006)
 Варвара Ермакова (рубрика «Интернет-сёрфинг»)
 Дмитрий Зайцев (до 2015)
 Екатерина Бурлакова (в 2007—2009 годах — ведущая рубрик «Культура» и «Афиша»)
 Елена Бурова (ведущая рубрики «Афиша»)
 Иван Зенкевич (ведущий автомобильной рубрики и рубрик «Тест-драйв», «Автоновости» и «Авто-утро»)
 Илья Давыдов
 Камиль Фаткуллин (до 2008)
 Лариса Катышева (до 2009, в 2007—2008 годах, ведущая рубрики «Это — Россия!»)
 Наталия Кулагина
 Нина Бакланова (2007—2008, ведущая рубрики «Это — Россия!»)
 Олег Кофман
 Роман Алеев
 Роман Кирсанов (в 2004—2008 годах, ведущий экономической рубрики)
 Тамара Ризина
 Юлия Киселёва (ведущая рубрики «Афиша»)
 Кристина Пастушкова
 Юлия Прямостанова
 Светлана Христофорова
 Сергей Назиулин (до 2014)
 Андрей Алексеенко

 Руководители прошлых лет:
 Андрей Разбаш (1998)
 Игорь Шестаков (1998, 2002—2012)
 Екатерина Сергеева (1998—2000)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт канала «Утро России»
Телепередачи телекомпании ВИD
Телепередачи телеканала «Россия-1»
Телепередачи ВГТРК
Телепередачи, запущенные в 1998 году
Утренние телепрограммы
Телепередачи России